Grand Prix San Marino 2000 – trzecia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2000. Wyścig odbył się na torze Autodromo Enzo e Dino Ferrari 9 kwietnia 2000.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

San Marino
2000
2000 we Włoszech